veiligheidscertificaat voor de computer, zie certificaat (PKI)
veiligheidscertificaat voor de scheepvaart, zie scheepvaartcertificaten

De Algemene Periodieke Keuring voor auto's is ook een soort veiligheidscertificaat.